Oteri ist der Familienname von:

 Cheri Oteri (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Comedian
 Frank J. Oteri (* 1964), US-amerikanischer Komponist und Musikjournalist